Simp oder SIMP steht für:
 Simp, Bezeichnung für einen Mann, der einer Frau unerwidert viel Mitgefühl und Aufmerksamkeit entgegenbringt
 Solid Isotropic Material with Penalization, siehe SIMP-Methode
 Strongly interacting massive particle, Kandidat für Dunkle Materie

Abkürzung